Adolfo Magrini – architetto e docente italiano
 Adolfo Magrini – pittore, illustratore e scenografo italiano